HMS Imperieuse je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Imperieuse (1793) 
 HMS Imperieuse (1852) 
 HMS Imperieuse (1883)

Imperieuse